Petite-Île steht für:

 Petite-Île (Gemeinde), Gemeinde im französischen Überseedepartement Réunion

Petite Île steht für:
 Petite Île (Réunion), kleine Nebeninsel von Réunion
 Petite Île (Îlots des Apôtres), zweitgrößte Insel der Îlots des Apôtres, Crozetinseln
 Petite Île (Géologie-Archipel) in der Antarktis